Holmskatan kan syfta på följande platser:

Åland 

 Holmskatan (Sund, Åland), halvö, 
 Holmskatan, Eckerö, halvö,